Канелоцветни (Canellales) е ботаническото наименование на разред покритосеменни растения, един от четирите разреда на магнолиидите. Признат е от най-новата класификация на цъфтящите растения, системата APG IV.

Съдържа две семейства: Canellaceae и Winteraceae, които включват 136 вида ароматни дървета и храсти. Canellaceae се срещат в тропическите части на Америка и Африка, а Winteraceae са част от антарктическата флора (среща се в различни части на южното полукълбо). Въпреки че разредът е определен въз основа на филогенетични изследвания, са предложени редица възможни синапоморфии, свързани с цветния прашец, семената, дебелината на обвивката и други аспекти на морфологията на растенията.

До 1999 г. тези две семейства не са се смятатали за тясно свързани. Вместо това Winteraceae се считат за примитивно семейство (поради структурата на ксилема и плодника, която сега се счита за по-типична за покритосеменните растения, като цяло). Canellaceae се е считала за семейство, свързано с Myristicaceae. Въпреки това проучвания, започнали през 1999 г., базирани на молекулярна филогения или морфология, подкрепят обединяването на тези две семейства.

Източници 

Канелоцветни